Ян Бернашек (, род. 31 мая 1986) — чешский шахматист, международный гроссмейстер (2013).

Участник дележа 2-го места в чемпионате Чехии 2010 г. (серебряную и бронзовую медали получили другие шахматисты).

Бронзовый призёр чемпионата Чехии по блицу 2009 г.

Победитель чемпионатов Чехии среди юниоров 1997, 1998 (в категории до 12 лет), 1999, 2000 (в категории до 14 лет), 2001, 2002 (в категории до 16 лет) и 2003 гг.

В составе сборной Чехии участник командных турниров Mitropa Cup 2005, 2006 и 2007 гг.

В составе команды  победитель командных чемпионатов Чехии 2004 / 2005, 2005 / 2006, 2006 / 2007 гг., серебряный призёр командных чемпионатов Чехии 2011 / 2012, 2012 / 2013, 2013 / 2014, 2014 / 2015 гг., бронзовый призёр командных чемпионатов Чехии 2008 / 2009 и 2009 / 2010 гг.

Несколько раз представлял Чехию на юниорских чемпионатах мира (в разных возрастных категориях).

В составе юниорской сборной Чехии участник командных чемпионатов Европы 2002, 2003 и 2004 гг. (в категории до 18 лет).

Победитель международных турниров в Оломоуце (2002 г.), Брно (2007 и 2009 гг.).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Яна Бернашека в командных чемпионатах Европы среди юношей до 18 лет
 Выступления Яна Бернашека в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Яна Бернашека в командных чемпионатах Словакии
 Выступления Яна Бернашека в Кубках европейских клубов
 Выступления Яна Бернашека в Кубках Митропы

Шахматисты Чехии
Шахматисты XXI века
Шахматные гроссмейстеры (2013)